Это список знаменосцев, которые представляли Ирландию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Ирландия на Олимпийских играх

Примечания 

Зн
Зн